28-й национальный чемпионат Армении по футболу сезона-2019/20 — турнир армянской Премьер-лиги, в котором приняли участие 10 клубов. Чемпионский титул защитил футбольный клуб «Арарат-Армения», ставший чемпионом во 2-й раз (подряд) за историю своего существования.

Клубы-участники 
С сезона 2019/2020 чемпионат Армении был расширен с 9 до 10 команд. Командой, пополнившая чемпионат, стал клуб «Ереван». В свою очередь ни одна команда не покинула Премьер-лигу после сезона 2018/19.

Итоговая таблица 

* Снялся после 15 туров.

Чемпионская группа 

* Примечание. Матч «Лори» — «Арарат» был отменён вследствие ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса.

Лидеры чемпионата

Утешительный раунд (за 7-9-е места)

Бомбардиры

Примечания 

2019
Армения
Спорт в Армении в 2019 году
Спорт в Армении в 2020 году